Анджей Поппе (; 1926 — 2019) — польський учений-історик (медієвіст), перекладач. Входив до складу наукової ради «Українського історичного журналу».

Життєпис 
Захистив магістрську (1955) та докторську (1960) праці у Варшавському університеті. Габілітувався в 1969 році. Працював у Варшаві.

Найважливіші праці 
 A. E. Kunina, Klęska amerykańskich planów zdobycia panowania nad światem w latach 1917—1920, Warszawa 1952 (переклад на польську);
 Borys Grekov, Chłopi na Rusi od czasów najdawniejszych do XVII wieku, (wraz z Antonim Rybarskim, Andrzejem Sienkiewiczem, Warszawa 1955—1957;
 Materiały do słownika terminów budownictwa staroruskiego X—XV w., Wrocław 1962;
 Zygmunt Świechowski, Budownictwo romańskie w Polsce: katalog zabytków, Wrocław 1963 (редактор);
 Materiały do dziejów tkaniny staroruskiej: terminologia źródeł pisanych, Wrocław 1965;
 Państwo i kościół na Rusi w XI wieku, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968;
 Kak byla kreŝena Rus', Moskva 1988, 1989;
 Berestânye gramoty: 50 let otkrytiâ i izučeniâ. Materialy meždunarodnoj konferencii Velikij Novgorod, 24-27 sentâbrâ 2001 g., pod obščej red. V. L. Ânina, redkol. A. A. Gippius et al., Istoričeskij Fakul'tet MGU im. M. V. Lomonosova, Novogrodskij Gosudarstvennyj Obedinennyj Istoriko-Hudožestvennyj Muzej-Zapovednik, Centr po Organizacii i Obespečeniû Arheologičeskih Issledovanij Novogroda, Moskva: «Indrik» 2003.

Джерела 
 Український історичний журнал.

Посилання 
 prof. dr hab. Andrzej Poppe  
 prof. zw. dr hab. Andrzej Poppe  

Польські медієвісти
Випускники Варшавського університету
Доктори габілітовані
Персоналії:Варшава